Karim Eldjelatat, né le  à Paris, est un leader et athlète de taekwondo. Il a été membre des équipes de France de 1997 à 2007.

Biographie 
Il a vécu aux Ulis de 1987 à 2003. Il fut licencié au COU Taekwondo durant 10 ans. Il a notamment pratiqué différentes disciplines au sein du COU (basket-ball, rugby à XV, athlétisme, football, natation) où il côtoie Patrice Évra, footballeur français qui évolue au poste d'arrière gauche à la Juventus de Turin et en équipe de France et Sinik, de son vrai nom Thomas Gérard Idir, rappeur français.

Après une carrière dans la direction des ventes du site de recrutement Monster.fr, il est recruté en 2014 par le géant du recrutement Indeed.com afin de développer leur marché en France. Il est à ce jour Global Account Director EMEA

Palmarès 
 Champion du Monde de freestyle en 1998
  des Championnats du monde de taekwondo 2003
 Vice-Champion d'Europe par équipe en 2004 et 2006
 Champion de France en 2002, 2005 et 2006
 Vice-Champion de France 1997
 aux Championnats de France 1998, 1999, 2000, 2003, 2004
  à l'Open international de France 2005
 Sélectionné avec l'équipe d'Algérie Olympique en 2008

Notes et références 

Taekwondoïste français
Naissance en novembre 1977
Naissance à Paris